Il doppio  del Brasil Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Eric Butorac e Bruno Soares sono i detentori del titolo ma Butorac ha deciso di non prendere parte alla competizione così Soares partecipa con Alexander Peya. Soares ha difeso il titolo sconfiggendo in finale František Čermák e Michal Mertiňák per 65-7, 6-2, [10-7].

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Marcelo Melo (primo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)

  František Čermák /  Michal Mertiňák (finale)
  Lukáš Dlouhý /  André Sá (primo turno)

Wildcard

  Guilherme Clezar /  Gastão Elias (primo turno)

  Marcelo Demoliner /  Pedro Zerbini (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2013
ATP World Tour 2013